Gotland může být:

Gotland – ostrov ve Švédsku,
Gotland (kraj) – švédský kraj, 
Třída Gotland – třída švédských ponorek,
Gotland (1933) – lehký křižník švédského námořnictva.

Podobné výrazy 
Götaland – historické území Švédska
Gottland